Кохолитес има више значења:

 Кохолитес (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кохолитес (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику